Hintersee ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Hintersee (Vorpommern), eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hintersee (Flachgau), eine Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, Österreich
 Hintersee (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hintersee (Ramsau), Ortsteil der Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Seen:
 Hintersee (Dobbrikow), in Dobbrikow, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Brandenburg, Deutschland
 Hintersee (Felbertal), im Felbertal, Mittersill, Pinzgau,  im Salzburger Land, Österreich
 Hintersee (Osterhorngruppe), Flachgau, im Land Salzburg, Flachgau, Gemeinde Faistenau, Österreich
 Hintersee (Ramsauer Ache), Ramsau bei Berchtesgaden, Berchtesgadener Land, Bayern, Deutschland

 Hintersee (Lechtaler Alpen) im oberen Kaisertal, westlich der Vorderseespitze,

Siehe auch:
 Hinterer See
 Hinterseer